

Statistiche da allenatore

Club 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Rangers: 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1917-1918, 1919-1920

Rangers: 1902-1903

Note

Collegamenti esterni 

Allenatori di calcio scozzesi